Якубсония () — род вымерших ранних тетраподоморф, живших во времена девонского периода (фаменский век) на территории современной России. Единственный типовой вид, Jakubsonia livnensis, был описан и назван в честь Якубсона О. Л. и города Ливны в 2004 году.

История обнаружения 
В 1999 году во время работы совместной экспедиции Палеонтологического института Академии наук РФ и Ливенского краеведческого музея проводились раскопки на Горностаевском карьере в Орловской области к юго-западу от города Ливны. Старший научный сотрудник музея, заслуженный учитель РФ Олег Якубсон обнаружил там разрозненные кости доисторического животного. Были найдены межглазничная часть черепа, верхняя часть плеча и часть бедра; также, возможно, к животному относится фрагмент задней части черепа. Останки были исследованы и научно описаны в ПИН РАН.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Древнейшее четвероногое России Элементы, 2018, Антон Ульяхин

Стегоцефалы
†
Фауна девонского периода
Фоссилии из девонских отложений России
Фоссилии, описанные в 2004 году
Якубсон, Олег